Barba steht für:
  Barba (Fluss), Nebenfluss der Vologne in den Vogesen, Frankreich
 bretonisch für Barbara

Barba ist der Familienname folgender Personen:
 Alvaro Alonso Barba (1559- um 1661), Geistlicher in Peru, Hüttenkunde (sein Bergbüchlein erschien auch auf Deutsch 1726)
 Álvaro Barba (* 1984), spanischer Automobilrennfahrer
 Anselm Barba i Balansó (1848–1883), katalanischer Komponist, Organist und Musikpädagoge
 Beatriz Barba (1928–2021), mexikanische Anthropologin und Archäologin
 Carlos Barba (* 1953), mexikanischer Fußballspieler
 Eric Barba, US-amerikanischer Spezialeffektkünstler
 Eugenio Barba (* 1936), italienischer Theaterregisseur und Autor
 Federico Barba (* 1993), italienischer Fußballspieler
 Francisco Barba (* 1953), mexikanischer Fußballspieler
 Gabriel Bernardo Barba (* 1964), argentinischer Geistlicher und Bischof von San Luis
 Gianfranco Dalla Barba (* 1957), italienischer Fechter
 Gregorio Peces-Barba (1938–2012), spanischer Politiker
 Javier Barba (* 1943), mexikanischer Fußballspieler
 Leonardo Barba (1949–2018), mexikanischer Fußballspieler
 Leopoldo Barba (* 1941), mexikanischer Fußballspieler
 Marco Barba (* 1985), spanischer Automobilrennfahrer
 Meche Barba (1922–2000), mexikanische Schauspielerin und Tänzerin
 Norberto Barba (* 1963), US-amerikanischer Kameramann und Regisseur
 Osmar Ibáñez Barba (* 1988), spanischer Fußballspieler, siehe Osmar Ibáñez
 Porfirio Barba Jacob (1883–1942; eigentlich Miguel Ángel Osorio Benítez), kolumbianischer Schriftsteller
 Rosa Barba (* 1972), deutsche Filmemacherin und Künstlerin
 Salvador Barba, mexikanischer Fußballspieler
 Silvano Barba González (1895–1967), mexikanischer Politiker
 Stefano Barba (* 1964), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Trentino La Barba (1915–1943), italienischer Soldat und Widerstandskämpfer
 Vana Barba (* 1963), griechische Schauspielerin und Model 

Barba ist das Cognomen folgender Personen:
 Publius Sulpicius Lucretius Barba, römischer Suffektkonsul 99

Siehe auch:
 Barbas (Begriffsklärung)